Кітаката (Фукусіма)